Finally peut faire référence à :

Musique

Albums 
 Finally est un album de Blackstreet ;
 Finally est un album de CeCe Peniston ;
 Finally est un album de Sean Ensign ;
 Finally est un album de la chanteuse Velvet ;
 Finally! est un album d'Iya Villania ;
 Finally... est un album de One True Thing ;
 Finally... est un EP du groupe Low ;
 Finally est un album de collaboration entre Layzie Bone et A.K..

 Chansons 
 Finally est une chanson de CeCe Peniston ;
 Finally est une chanson de D'banj ;
 Finally est une chanson de Fergie ; 
 Finally est une chanson de Gary Chapman et enregistrée par T.G. Sheppard ; 
 Finally est une chanson de Burn the Maps ;
 Finally est une chanson de  The Ladder''.

Voir aussi 
 Final